Den här artikeln behandlar damernas lag-tävling i bågskytte under olympiska sommarspelen 1996 i Atlanta.

Medaljörer

Resultat

Utslagningsrond

Åttondelsfinaler och framåt

Bågskytte vid olympiska sommarspelen 1996